Mare Nostrum, de Latijnse naam voor de Middellandse Zee
Mare Nostrum (roman), een roman van Vicente Blasco Ibáñez
Mare Nostrum (1926), een film van Rex Ingram
Mare Nostrum (1948), een film van Rafael Gil
Mare Nostrum (beeld), een beeld in Amsterdam Zuidoost
 Mare Nostrum (operatie), EU-grenswachtoperatie